Divina Pastora kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cardeal da Silva (ort), Bahia, 
 Divina Pastora (kommun i Brasilien), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar